Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Albuquerque 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Nicole Provis e Elna Reinach che hanno battuto in finale 4–6, 6–4, 6–2 Raffaella Reggi e Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (primo turno)
 Katrina Adams /  Elise Burgin (primo turno)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (primo turno)
 Nicole Provis /  Elna Reinach (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Albuquerque 1989